El Torneig de Casablanca 2012, conegut oficialment com a Grand Prix Hassan II 2012 és un esdeveniment tennístic disputat sobre terra batuda que està inclòs en les sèries 250 de l'ATP. La 28a edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 15 d'abril del 2012 al Complex Al Amal de Casablanca, Marroc.

El tennista espanyol Pablo Andújar va guanyar el segon títol de la seva carrera defensant amb èxit el títol aconseguit en l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2012
ATP World Tour 2012